Медали летних Олимпийских игр 1908 — отличительные награды за коллективные или индивидуальные спортивные достижения участников Игр IV Олимпиады, проходившие в Лондоне, Великобритания. Медаль за I место отличалось отливкой из чистого золота.

История 
28 июля прошла церемония награждения призёров. История создания медалей этих игр отличались своеобразностью и оригинальностью, в привычку вошло изменять кардинально дизайн, состав металлов и размеры наград. Лондон от этой привычки не отказался.

Окончательная эскизы медали были переданы в Королевскую Академию, для согласования, и там же выставлены.

Производство 
Изготовителем медалей является мастерская «Vaughton & Sons». Всего было изготовлено 2500 памятных медалей, в основном из белого металла. Её более дорогие варианты — позолоченная, серебряная и бронзовая имели тираж от 50 до 100 экз.

Автор эскиза австралийский скульптор Бертрам Маккенан в сотрудничестве с Британским олимпийским советом решил произвести медали очень маленькие — 33 мм в диаметре. Нарушая правила Олимпийской хартии, изменяли не только размер, но и состав металлов, а именно процент золота в призовой медали за первое место. Было решено отливать из чистого золота 583-й пробы, а не позолоченные, как были все предыдущие варианты в прошлых играх. Именно с этим связано уменьшение размеров, за счет чего она внешне была очень похожа на большую юбилейную монету.

Памятные медали изготовлялись в 4-х видах: серебряные позолоченные, серебряные, бронзовые и из белого металла (цинка). Вес медали из цинка — 48 г, из более дорогого металла — 59 г.

Дизайн 
Дизайн наград победителей и памятные медали организаторов отличались дизайном.

 Медали для победителей выглядели следующим образом:
На лицевой стороне изображены, стоящий в полный рост, обнаженный атлет-победитель и с обеих сторон две полуобнаженные женские фигуры, возлагающие венок на его голову. Внизу надпись: «Olympic Games London 1908» (Олимпийские игры, Лондон, 1908).

На оборотной стороне — изображение святого Георгия Победоносца на коне, поражающего дракона, а перед ним — богиня победы с пальмовой ветвью в правой руке. Справа, на заднем фоне, крупное дубовое дерево. На ребре медали выгравировано название вида спорта, за победу в котором она предназначалась.

 Изображение на памятных медалях для организаторов выглядело иначе:

На лицевой стороне медали — мчащаяся классическая греческая колесница, запряженная четырьмя лошадьми. В колеснице судья с пальмовой ветвью в левой руке и лавровым венком в правой, объявляющий победителя. Возница управляет квадригой. Этот сюжет повторялся потом на памятных олимпийских медалях в 1912, 1920, 1948 года.

На оборотной стороне — на сегменте земного шара богиня победы с пальмовой ветвью и лавровым венком в правой руке и трубой в левой. Она олицетворяет победу и славу. Справа надпись: «In Commemoration Of The Olympic Games Held In London 1908» (В память об Олимпийских играх в Лондоне, 1908). Слева названия городов, где проводились Игры, — Эллис, Афины, Париж, Сент-Луис, Лондон. Первым указан Эллис, где находилась древняя Олимпия.

Золотая медаль 

 Диаметр — 33 мм.
 Толщина — 4.4 мм.
 Вес — 21 г.
 Состав: золото
 Чеканка

Серебряная медаль 
 Диаметр — 33 мм.
 Толщина — 4.4 мм.
 Вес — 21 г.
 Состав: серебро
 Чеканка

Бронзовая медаль 
 Диаметр — 33 мм.
 Толщина — 4.4 мм.
 Вес — 21 г.
 Состав: бронза
 Чеканка

Остальные медали 
Помимо победных наград были изготовлены в большом количестве «организаторские» награды за активное участие в общеполезных спортивных мероприятиях по организации запланированного проведения Олимпийской игры в Лондоне.

Памятные медали были значительно больше наградных — диаметром 50 мм. Они изготовлялись в четырёх видах: серебряные позолоченные, серебряные, бронзовые и из цинка (белого металла). Из белого металла вручались спортсменам-олимпийцам вместе со значком участника Игр, остальные три варианта предназначались для официальных лиц и почетных гостей. Вес медали из цинка 48 г, а из более дорогого металла — 59 г.

Медаль в филателии

Литература 
 Виммерт Йорг «Олимпийские игры». Мир книги, 2007. 48 с. ISBN 978-5-486-01370-6

Примечания

Ссылки 
 
 Олимпийские игры в Лондоне (Англия) — 1908 год
 Олимпиада LONDON 1908
 Олимпийская филателия. Медали.

Медали Олимпийских игр